Сокращения и прочие обозначения, используемые в названиях биологических таксонов

Общие правила 
 Название таксона в ранге выше вида рекомендуется писать с прописной буквы.
 Раньше допускалось написание видовых эпитетов с прописной буквы в том случае, если они образованы от имени или фамилии, но сейчас все видовые эпитеты пишут со строчной буквы.
 Эпитеты, которыми обозначают культивары, пишутся с прописной буквы (см. cv.).

Список обозначений

aff. 
 aff. (сокр. от ) — похожий на указанный вид, но точно не он. Пример: Littorina aff. littorea — какой-то моллюск из рода Литторины, похожий на обыкновенную литторину.

aggr. 
 aggr. (сокр. от ) — неформальная группа сходных видов

anon. 
 anon. (сокр. от ) — автор неизвестен

auct. 
 auct. (сокр. от ) — у авторов, у разных авторов

auct. pl. 
 auct. pl. (сокр. от ) — у разных авторов
 Пример: в списке таксонов рода Пустырник (Leonurus) на сайте GRIN имеются записи:
 
  = 
 Их следует понимать так: правильным следует считать название, автором которого является Карл Линней — ; названия же , в качестве автора которых указаны какие-либо другие лица, являются неправильными и должны рассматриваться в качестве синонима правильного названия

candidatus 
 candidatus (лат.) — кандидат, соискатель; в микробиологии: слово, предшествующее названию таксона и указывающее на то, что данный микроорганизм пока не культивирован (то есть типовые штаммы данного микроорганизма ещё не депонированы, что в настоящее время является обязательным условием признания его названия)
 Пример: Candidatus

cf. 
 cf. или conf. (сокр. от ) — неподтверждённая идентификация (детали см. в статье ср.)
 Примеры:

comb. nov. 
 comb. nov. (сокр. от ) — новая комбинация, то есть комбинация, образованная от ранее обнародованного законного названия

convar. 
 convar. (сокр. от ) — группа разновидностей

ct. 
 ct. (сокр. от ) — хемотип (выделяемая из таксона группа организмов, имеющая способность к образованию тех или иных химических веществ)
 Пример:  —Тимьян обыкновенный, тимольный тип

cv. 
 cv. (сокр. от ) — культивар (группа растений, поддерживаемая культивированием)

Название сорта пишется после названия таксона (рода, вида, подвида). Используется два варианта записи названия культивара: это название может отделяться от названия таксона обозначением cv., а может заключаться в одиночные кавычки (во втором случае сокращение cv. не используется).

Примеры записи названия для одного из сортов пиериса японского — Forest Flame (на фотографии):
 Pieris formosa cv. Forest Flame
 Pieris formosa ‘Forest Flame’

emend. 
 emend., иногда em. (сокр. от ) — исправил, переделал
 emend., иногда em. (сокр. от  — исправленный, изменённый, улучшенный) — обозначение, указывающее на то, что границы таксона были изменены без изменения типа его названия; ставится после обозначения автора названия таксона в его изначальных границах и до обозначения автора, ответственного за произведённые изменения
 Пример:  emend.

et 
 et (лат.) и

et al. 
 et al. (сокр. от ) — и другие; обозначение используется для сокращённой записи списка авторов данного таксона; это сокращение широко используется и в других областях науки
 Пример: вместо записи  допустимо использовать сокращённую запись

ex 
 ex (лат.) — из, в соответствии с, согласно
 1. в ботанике используется для связи фамилий двух авторов, из которых второй действительно обнародовал название таксона, предложенное, но действительно не обнародованное первым;
 2. в зоологии и бактериологии используется для связи фамилий двух авторов, из которых первый опубликовал название таксона, предложенное, но не опубликованное вторым

ex gr. 
 ex gr.  — из стада, группы. Используется в палеонтологии, близко к определению только до рода (См: sp.), но сохранность материала все же даёт возможность ограничить систематическую принадлежность определяемых форм некоторыми из входящих в состав рода видами и исключить другие.

f. 
 f., или fil. (сокр. от ) — сын
 Пример: Hook. — сокращение фамилии ботаника Уильяма Джексона Гукера; Hook.f. — сокращение фамилии его сына, ботаника Джозефа Долтона Гукера
 f. (сокр. от ) — форма; в ботанике: слово, входящее в название таксона и указывающее на соответствующий ранг этого таксона

f. sp. 
 f. sp. (сокр. от ) — специальная форма; в ботанике и микологии: обозначение, входящее в название таксона и указывающее на форму паразита (растения, гриба), адаптированного к специфическому хозяину; номенклатура специальных форм не регулируется положениями Международного кодекса ботанической номенклатуры

fil. 
 fil. — см. f.

hort. 
 hort. (сокр. от ) — у садоводов; в ботанике используется для указания садоводческого происхождения названия
 Пример:  — запись обозначает, что ботаник W. Bull действительно обнародовал название данного вида, уже до него применявшееся в садоводстве

in 
 in (лат.) — в; используется для связи фамилий двух авторов, из которых второй был издателем или автором всей работы, а первый ответственен за действительное обнародование (опубликование) или пригодность названия таксона
 Пример:  — это означает, что Чарльз Бэрон Кларк обнародовал название вида в работе Джозефа Долтона Гукера.

incertae sedis 
 incertae sedis (лат.) — неопределенного положения; выражение, указывающее на то, что положение таксона в системе неясно

ined. 
 ined. (сокр. от ) — не опубликовано; пишется после названия таксона, чтобы показать, что это название к данному моменту времени ещё не опубликовано (не обнародовано)

MS 
 MS (сокр. от ) — рукопись; пишется после названия таксона, чтобы показать, что это название не было опубликовано (обнародовано), а упоминалось иным образом

nec 
 nec (лат.) — и не; используется в конструкции non… nec для пояснения, что данный таксон не следует понимать ни в том смысле, который указан после слова non, ни в том смысле, который указан после слова nec (обычно это относится к таксономическим омонимам)
 Пример:  — запись обозначает, что рассматривается таксон Bartlingia, описанный Адольфом Теодором Броньяром в 1827 году, а не таксоны, которым в 1824 и 1877 году соответственно Людвиг Рейхенбах и Фердинанд фон Мюллер дали то же имя

nom. ambig. 
 nom. ambig. (сокр. от ) — двусмысленное название; название, которое разными авторами использовалось для наименования разных таксонов

nom. cons. 
 nom. cons. (сокр. от )
 1. в ботанике: консервируемое название таксона; такое название семейства, рода или вида, которое утверждено в качестве законного и является приоритетным по отношению к другим названиям этого таксона при том, что оно противоречит одному или нескольким положениям Международного кодекса ботанической номенклатуры (МКБН) (например, было незаконным при обнародовании или не имело приоритета); этот же термин применяется к названию, для которого был установлены посредством консервации его тип, написание либо грамматический род
 Пример: 
 2. в зоологии: сохранённое название таксона; использование такого названия официально разрешено, несмотря на то, что оно противоречит одному или нескольким положениям Международного кодекса зоологической номенклатуры (МКЗН)
 Пример: , nom. cons.

nom. dub. 
 nom. dub. (сокр. от ) — название сомнительное; данное название имеет неопределённое применение или по причине невозможности удовлетворительной типификации, или из-за невозможности установить, к какому таксону должен быть отнесён номенклатурный тип данного названия

nom. illeg. 
 nom. illeg., или nom. illegit. (сокр. от ) — незаконное название; название таксона, не соответствующее статьям соответствующего номенклатурного кодекса, хотя и действительно обнародованное (опубликованное); примером незаконного названия может служить омоним (название, орфографически идентичное другому, но основанное на другом номенклатурном типе)

nom. inval. 
 nom. inval. (сокр. от ) — недействительное (невалидное) название таксона

nom. nov. 
 nom. nov. (сокр. от ) — новое название, заменяющее название; название таксона, которое предложено и обнародовано (опубликовано) с целью необходимой замены ранее обнародованного названия; данное сокращение может относиться к названию лишь того таксона, который был известен и ранее, но под другим названием

nom. nud. 
 nom. nud. (сокр. от ) — название «голое»; название, обнародованное (опубликованное) без сопровождения соответствующим описательным материалом; также считается недействительным (nom. inval.)

nom. prov. 
 nom. prov. (сокр. от ) — предварительное (заранее предложенное) название таксона, действительное описание которого состоится в будущем

nom. rej. 
 nom. rej., nom. rejic. (сокр. от ) — название отвергнутое; название, использование которого официально отвергнуто (обычно по причине предпочтения другого названия)

nom. subnud. 
 nom. subnud. (сокр. от ) — «почти голое» название; название, не обладающее достаточным описанием для отнесения к тому или иному организму; обозначение неофициальное, термин не признаётся МКБН и МКЗН

nom. superfl. 
 nom. superfl. (сокр. от ) — избыточное название; название, основанное на том же типе, что и другое ранее опубликованное действительное название; также считается незаконным (nom. illeg.)

nom. utique rej. 
 nom. utique rej. — безусловно отвергнутое название; оно само и все комбинации, основанные на нём, не должны использоваться, несмотря на возможный приоритет.

nomen oblitum 
 nomen oblitum — «забытое имя»; название, не используемое с 1899 года и согласно статье 23.9.2 МКЗН не имеющее первенства над младшим синонимом или омонимом в преобладающем употреблении. Младшее название, принимающее первенство перед nomen oblitum, может называться nomen protectum.

nomen protectum 
 nomen protectum — «защищённое название»; название, которому придано первенство перед его неиспользуемым старшим синонимом или старшим омонимом, получившим статус nomen oblitum.

non 
 non (лат.) — не
 1. используется для того, чтобы показать, в каком смысле не следует понимать данное название (обычно это относится к таксономическим омонимам)
 Пример:  — запись обозначает, что рассматривается таксон , а не таксон 
 2. используется в конструкции non… nec для пояснения, что данный таксон не следует понимать ни в том смысле, который указан после слова non, ни в том смысле, который указан после слова nec
 Пример см. в разделе nec
 3. используется в конструкции sensu… non для пояснения, что данный таксон понимается в том смысле, который указан после слова sensu, а не в том, который указан после слова non
 Пример: см. в разделе sensu.

nothof. 
 nothof. (сокр. от ) — гибридная форма (аналог ранга форма для гибридов); сокращение nothof. используется по аналогии с сокращением f.

nothosubsp. 
 nothosubsp. (сокр. от ) — гибридный подвид (аналог ранга подвид для гибридов); сокращение nothosubsp. используется по аналогии с сокращением subsp.

nothovar. 
 nothovar. (сокр. от ) — гибридная разновидность (аналог рангов разновидность или вариетет для гибридов); сокращение nothovar. используется по аналогии с сокращением var.

opus utique oppr. 
 opus utique oppr. (сокр. от ) — в ботанике: безусловно отвергаемая работа; названия таксонов, содержащиеся в ней, не являются действительно обнародованными (nom. inval.)

orth. var. 
 orth. var. (сокр. от  или ) — орфографический вариант; например, неправильный вариант написания названия таксона или вариант по правилам другого кодекса биологической номенклатуры.
 Примеры неправильных вариантов написания названия рода  из семейства Кактусовые:
 , orth. var.
 , orth. var.
 Пример орфографических вариантов, возникших при переносе таксона в другое царство:
 , mycol. orth. var.
 , zool. orth. var.

 p. p. 
 p. p. (сокр. от ) — частично; обозначение используется в качестве пометки названий таксонов, которые являются синонимами в указанном смысле лишь частично (в некоторых случаях)
 Пример: в списке синонимов вида  в базе данных The Plant List присутствует название  «L., p.p.», в этой же базе данных в списке синонимов вида  имеется название  без пометки p.p.

 pro syn. 
 pro syn. (сокр. от ) — название, приведенное только в качестве синонима, не является действительно обнародованным (nom. inval.)

 s. l. 
 s. l. — см. sensu lato

 s. s. 
 s. s. — см. sensu stricto

 s. str. 
 s. str. — см. sensu stricto

 sect. 
 sect. (сокр. от ) — секция; в ботанике: слово, входящее в название таксона и указывающее на соответствующий ранг этого таксона

 sensu 
 sensu (лат.) — в смысле
 1. используется для пояснений, в каком смысле понимается данное название;
 2. используется в конструкции sensu… non для пояснения, что данный таксон понимается в том смысле, который указан после слова sensu, а не в том, который указан после слова non
 Пример:  (syn. ) — запись обозначает, что название  является синонимом правильного названия , в то время как название  таковым синонимом не является.

 sensu lato 
 sensu lato (лат.) — в широком смысле; выражение, добавляемое к названию таксона с целью уточнить, что объём этого таксона понимается в «широком» смысле

 sensu stricto 
 sensu stricto (лат.) — в узком смысле; выражение, добавляемое к названию таксона с целью уточнить, что объём этого таксона понимается в «узком» смысле

 ser. 
 ser. (сокр. от ) — ряд, или серия; в ботанике: слово, входящее в название таксона и указывающее на соответствующий ранг этого таксона

 sp. 
 sp. (сокр. от ) — вид; используется после родового названия и обозначает, что таксон определён с точностью до рода (например, в описи, на изображении, в каталоге, на ценнике)

 sp. indet. 
 sp. indet. (сокр. от ) — неопределимый вид; используется в палеонтологии, когда сохранность материала столь плоха, что определение вида абсолютно невозможно.

 spp. 
 spp. (сокр. от ) — виды; используется после родового названия
 1. Используется в качестве собирательного видового эпитета для обозначения всех таксонов, входящих в род
 2. При использовании в списке таксонов рода: обозначает все остальные таксоны, входящие в этот род, которые не включены в данный список
 Пример: Viola spp. — отдельная страница на сайте GRIN наряду со страницами других таксонов, входящих в род Viola

 ssp. 
 ssp. (сокр. от ) — подвид; см. subsp.

 subf. 
 subf. (сокр. от ) — подформа; в ботанике: слово, входящее в название таксона и указывающее на соответствующий ранг этого таксона

 subg. 
 subg. (сокр. от ) — подрод; в ботанике: слово, входящее в название таксона и указывающее на соответствующий ранг этого таксона

 subgen. 
 subgen. (сокр. от ) — подрод; в ботанике: слово, входящее в название таксона и указывающее на соответствующий ранг этого таксона

 subsect. 
 subsect. (сокр. от ) — подсекция; в ботанике: слово, входящее в название таксона и указывающее на соответствующий ранг этого таксона

 subser. 
 subser. (сокр. от ) — подряд, или подсерия; в ботанике: слово, входящее в название таксона и указывающее на соответствующий ранг этого таксона

 subsp. 
 subsp. (сокр. от ) — подвид; в ботанике и бактериологии: слово, входящее в название таксона и указывающее на соответствующий ранг этого таксона (в зоологических таксонах, имеющих ранг подвида, используется триномиальная форма, не включающая дополнительного слова)
 Пример: 

 subvar. 
 subvar. (сокр. от ) — подразновидность; в ботанике: слово, входящее в название таксона и указывающее на соответствующий ранг этого таксона

 supersect. 
 supersect. (сокр. от ) — надсекция; в ботанике: слово, входящее в название таксона и указывающее на соответствующий ранг этого таксона

 syn. 
 syn. (сокр. от ) — синоним; в сокращённом виде слово используется перед названием таксона, если требуется показать, что данное название является синонимом того названия, которое должно использоваться для рассматриваемого таксона; в русскоязычной литературе для той же цели изредка используется сокращение син.; нередко эти сокращения и следующие за ним называния дополнительно помещают в квадратные скобки.
 Пример:  [syn. ]

 См. также: Базионим

 typ. cons. 
 typ. cons. (сокр. от ) — сохранённый номенклатурный тип (номенклатурный тип, который должен быть законсервирован); действительно обнародованное название может быть сохранено (законсервировано) в качестве правильного для таксона, в который не включён его номенклатурный тип, лишь в том случае, если это название будет сохранено (законсервировано) с новым номенклатурным типом, который будет помечен как typ. cons.

 var. 
 var. (сокр. от )
 1. разновидность — в ботанике: слово, входящее в название таксона и указывающее на соответствующий ранг этого таксона
 Пример: 
 2. вариетет — в зоологии: слово, входящее в название таксона и указывающее на соответствующий ранг этого таксона
 3. вариетет — в бактериологии: синоним слова «подвид» ()

 () 
 () признак двойного цитирования; показывает, что имело место изменение систематического положения ранга — при этом сокращение первоначального автора ставится в круглые скобки
  — пример двойного цитирования при перемещении вида из одного рода в другой. Карл Линней первоначально поместил данный вид в род  под названием Tussilago frigida, позже Элиас Магнус Фрис отнёс этот вид к роду  и действительно обнародовал новое сочетание.
  — пример двойного цитирования при изменении таксономического ранга. Уильям Айтон действительно обнародовал название разновидности вида  — . Позже Джеймс Эдвард Смит показал, что данную разновидность следует считать самостоятельным видом и действительно обнародовал для него название .

 [] 
 [] квадратные скобки
 1. в ботанике: используются для указания фамилии автора данного названия в том случае, если название было присвоено таксону ранее исходной даты (1 мая 1753)
 Пример:  — запись обозначает, что название люпина, Lupinus, действительно обнародованное Карлом Линнеем, было дано этому роду Жозефом Питтоном де Турнефором, но он обнародовал это название до исходной даты
 2. в зоологии: используются для указания фамилии автора данного названия в том случае, если название было первоначально опубликовано анонимно
 3. текст в квадратных скобках, идущий после названия таксона, является пояснительным: к примеру, в таких скобках могут быть указаны его синонимы или те таксоны, результатом скрещивания которых является описываемый таксон

 + 
 + знак прививки
 1. знак сложения ставится перед названием так называемого прививочного гибрида — у такого гибрида ткани привоя и подвоя смешиваются, образуя новые побеги, которые несут признаки обоих видов.
 Это редкое явление, известно всего несколько подобных примеров:
 + Crataegomespilus (прививочный гибрид боярышнико-мушмула): привой — , подвой — различные виды ; один из представителей этого гибридного рода — + Crataegomespilus dardarii (боярышнико-мушмула Дардара): здесь в качестве подвоя выступает ;
 + Laburnocytisus (прививочный гибрид бобовнико-ракитник): привой — , привитый на .
 2. знак сложения между двумя названиями таксонов обозначает результат неполового скрещивания этих таксонов

  ×  
 × знак гибридного происхождения
 1. знак умножения перед видовым эпитетом таксона обозначает гибридное происхождение данного таксона (естественное или искусственное)
 Пример: 
 2. знак умножения перед наименованием рода используется для обозначения межродового гибрида
 Пример: 
 3. знак умножения между двумя или бо́льшим числом названий таксонов обозначает результат скрещивания этих таксонов
 Пример 1:  [=  × ]
 Пример 2:  [=  × ]

& 
 & см. et

См. также 
 Список ботаников-систематиков
 Биноминальная номенклатура
 Кодексы биологической номенклатуры
 Список латинских сокращений

Примечания

Литература 
  — УДК 58(083.7)
 
  — УДК 574:001.4
  — УДК 582.57.06
 Ботаника. Энциклопедия «Все растения мира»: Пер. с англ. (ред. Григорьев Д. и др.) — Könemann, 2006 (русское издание). — С. 946—957. — ISBN 3-8331-1621-8.
 Международный Кодекс номенклатуры культурных растений. 1969. — Л.: Наука, 1974.

Ссылки 
 International Code of the Zoological Nomenclature (Четвёртое издание, 2000)
 International Code of the Botanical Nomenclature (St. Louis, 2000)
 International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Melbourne Code)
 International Code of the Botanical Nomenclature (Vienna, 2005)
 International Code of Nomenclature of Bacteria (1990)
 The International Code of Virus Classification and Nomenclature  (2002)
 Symbols and abbreviations in GRIN taxonomy
 KEW. World checklist of selected plant families. About the Checklist. Abbreviations used
 INDEX SYNONYMIQUE DE LA FLORE DE FRANCE
 Хрипко В. О нужной латыни замолвим слово… Статья на сайте www.flowersweb.info

Биологическая номенклатура
Латинские фразы и выражения в биологии и медицине
Биологические глоссарии